AFJ est un sigle pouvant désigner :
 Association des femmes journalistes, une ancienne association française, aujourd'hui remplacée par le collectif Prenons la une ;
 Association Française de Jonglerie.

AFJ est le code FAA pour le Washington County Airport.